Herreid ist der Familienname folgender Personen:

 Charles N. Herreid (1857–1928), US-amerikanischer Politiker

Herreid ist der Ortsname von:

 Herreid (South Dakota), Campbell County, South Dakota, Vereinigte Staaten